Mede, Mède eller Međe kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Međe, kulle, Republika Srpska,

Italien 

 Mede, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar